L'article personnages de Ippo présente les personnages du manga Ippo créé par George Morikawa et son adaptation en série d'animation, qui raconte les débuts et l'ascension d'un jeune lycéen dans le monde de la boxe professionnelle.

Ippo Makunouchi

Ichiro Miyata

Genji Kamogawa

Mamoru Takamura

Masaru Aoki

Tatsuya Kimura

Manabu Itagaki

Takeshi Sendo

Ryo Mashiba

Kumi Mashiba

Nekota Ginpachi

Shigeta Akira

Alexander Vorg Zangief

Ricardo Martinez

Date Eiji 
Date Eiji est un boxeur qui est champion du Japon catégorie poids plume. Après avoir battu Ippo Makunouchi, il renonce à son titre de champion du Japon pour ensuite tenter le titre mondial mais sans succès.

Keigo Okita 
C'est l'ancien champion espoirs de boxe du Japon catégorie poids plume avant Ippo Makunouchi. Après le sparring entre le champion Eiji Date et Ippo, Keigo décide d'affronter Ippo mais il perd par KO au .

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Ashita no Joe

Liens externes 
 
  (Site officiel de l'anime Hajime no Ippo)
 

Hajime no Ippo
Hajime no Ippo
Hajime no Ippo